Фласан-сюр-Исоль () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Бриньоль, кантон Ле-Люк.

Площадь коммуны — 43,68 км², население — 2772 человека (2006) с выраженной тенденцией к росту: 3229 человек (2012), плотность населения — 74,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 3132 человека, а в 2012 году — 3229 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1893 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1357 были экономически активными, 536 — неактивными (показатель активности 71,7%, в 1999 году — 64,8%). Из 1357 активных трудоспособных жителей работали 1202 человека (664 мужчины и 538 женщин), 155 числились безработными (60 мужчин и 95 женщин). Среди 536 трудоспособных неактивных граждан 138 были учениками либо студентами, 195 — пенсионерами, а ещё 203 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1273 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 3192,5 человека. При этом медиана доходов составила 18 тысяч 454 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Фласан-сюр-Исоль